GmbH-Gesetz, kurz GmbHG, steht für:
 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Deutschland)
 Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Österreich)

Siehe auch:
 Liste von beschränkt haftenden und Privatgesellschaftsformen  – Übersicht über nationales Recht